Richard Ward' peut désigner :
 James R. Ward (1921-1941), dit Richard Ward, un héros de guerre américain ;
 Richard Ward (1915-1979), un acteur américain.